El término Arroyo del Sauce puede referirse a:

 Arroyo del Sauce (Arroyo Cuaró Grande): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Artigas, afluente del arroyo Cuaró Grande.
 Arroyo del Sauce (Arroyo Valentín Grande): curso de agua uruguayo afluente del arroyo Valentín Grande.
 Arroyo del Sauce (Colonia): Curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Colonia, afluente del Río de la Plata.
 Arroyo del Sauce (Arroyo Yaguarí): curso de agua uruguayo afluente del arroyo Yaguarí.
 Arroyo del Sauce (Tacuarembó): Curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Tacuarembó.
 Arroyo del Sauce (Durazno): Curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Durazno.
 Arroyo del Sauce (Flores): Curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Flores.
 Arroyo del Sauce (Cerro Largo): Curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Cerro Largo, afluente del río Negro.
 Arroyo del Sauce (Arroyo Conventos):Curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Cerro Largo, afluente del Arroyo Conventos.
 Arroyo del Sauce (Lavalleja): Curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Lavalleja, afluente del río Olimar Chico.
 Arroyo Sauce (Florida): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Florida, afluente del río Yí.
 Arroyo del Sauce (Soriano): curso de agua uruguayo que atraviesa los departamentos de Soriano y Colonia, afluente del Río Uruguay.
 Arroyo del Sauce (Maldonado): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Maldonado.
 Arroyo del Sauce (Río Daymán, Salto): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Salto, afluente del río Daymán.
 Arroyo del Sauce (Río Daymán, Paysandú): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Paysandú, afluente del río Daymán.
 Arroyo del Sauce (Río Arapey): curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Salto, afluente del río Arapey.
 Arroyo Sauce del Timote: curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Florida, afluente del arroyo Timote.
 Arroyo del Sauce (Arroyo Grande, Río Negro): curso de agua uruguayo afluente del arroyo Grande.
 Arroyo del Sauce (Arroyo del Arenal): curso de agua uruguayo afluente del arroyo del Arenal.
 Arroyo del Sauce (Arroyo Grande): curso de agua uruguayo afluente del arroyo Grande.
 Arroyo del Sauce (Arroyo Malo): curso de agua uruguayo afluente del arroyo Malo.
 Arroyo del Sauce (Arroyo Colla): curso de agua uruguayo afluente del arroyo Colla.
 Arroyo del Sauce (Arroyo Pando): curso de agua uruguayo afluente del arroyo Pando.
 Arroyo del Sauce (Castillos): curso de agua uruguayo afluente de la Laguna de Castillos.
 Arroyo del Sauce Solo (Canelones): también conocido como Arroyo del Sauce Solo de Solís Grande, curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Canelones, afluente del Arroyo Solís Grande